Vagabonden kan henvise til flere artikler:

Vagabonden (dansk film) – en dansk film fra 1940
Vagabonden (tegneseriehund) – den ene af to fiktive hund i tegnefilmen Lady og Vagabonden.